Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michal Tabara e Radomír Vašek che hanno battuto in finale Daniel Melo e Antonio Prieto 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Noam Behr /  Amir Hadad (primo turno)
 Francisco Cabello /  Andrés Schneiter (quarti di finale)

 František Čermák /  Petr Dezort (quarti di finale)
 Michal Tabara /  Radomír Vašek (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 1999